The Copper Beeches – film del 1912 diretto da Adrien Caillard
 The Copper Beeches – film del 1921 diretto da Maurice Elvey